Alexander von Grunelius ist der Name folgender Personen:

* Alexander von Grunelius (Landrat) (1869–1938), deutscher Beamter und Politiker (DNVP)
 Alexander von Grunelius (Bankdirektor) (1909–1980), Jurist und Bankdirektor